Amtliche Endergebnisse der Parlamentswahl in Namibia 2009 nach Regionen und Wahlkreisen.

Ausland 
Amtliches Endergebnis:
Wahlergebnis der im Ausland lebenden Namibier.

Region: Caprivi 
Amtliches Endergebnis:

1 Stimmen (Stimmenanteil in %)

Region: Erongo 
Amtliches Endergebnis:

1 Stimmen (Stimmenanteil in %)

Region: Hardap 

1 Stimmen (Stimmenanteil in %)

Region: Karas 
Amtliches Endergebnis:

1 Stimmen (Stimmenanteil in %)

Region: Kavango 
Amtliches Endergebnis:

1 Stimmen (Stimmenanteil in %)

Region: Khomas 

1 Stimmen (Stimmenanteil in %)

Region: Kunene 

1 Stimmen (Stimmenanteil in %)

Region: Ohangwena 

1 Stimmen (Stimmenanteil in %)

Region: Omaheke 

1 Stimmen (Stimmenanteil in %)

Region: Omusati 

1 Stimmen (Stimmenanteil in %)

Region: Oshana 

1 Stimmen (Stimmenanteil in %)

Region: Oshikoto 

1 Stimmen (Stimmenanteil in %)

Region: Otjozondjupa 

1 Stimmen (Stimmenanteil in %)

Einzelnachweise 

2009 Wahlkreise
Liste (Wahlkreise)
Namibia